Bianco může znamenat:
 italsky bílý
 bianko
 bianco šek / bianko šek
 Bonnie Bianco (* 1963) – americkou zpěvačku a herečku
 Baccio del Bianco (1604–1657) – italský barokní architekt, štukatér, scénograf, kreslíř a malíř

Související články 
 Blanco
 Bianca